USS Raleigh ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos; los tres últimos en honor a la ciudad de Raleigh (Carolina del Norte), y el primero por Walter Raleigh.
 , fragata de 32 cañones construida en 1776 y capturada por los británicos en el año 1778.
 , crucero protegido dado de alta en 1894 que participó en la batalla de Cavite y que permaneció en servicio hasta 1919.
 , crucero ligero dado de alta en 1924, activo durante la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones del Pacífico, y que fue vendido para desguace en 1946.
 , buque de asalto anfibio de tipo LPD en servicio desde 1962 hasta 1992.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos